Jméno Beša nese více obcí:
 Beša (okres Levice) – obec v okrese Levice
 Beša (okres Michalovce) – obec v okrese Michalovce